Geografia: Regió Àfar, una de les regions d'Etiòpia.
 Etnologia: els àfars, poble d'Etiòpia i de Djibouti.
 Lingüística: Llengua àfar, la llengua dels àfars.